Роман Владимирович Ежов (2 сентября 1997, Нижнекамск, Татарстан) — российский футболист, полузащитник клуба «Крылья Советов».

Клубная карьера 
Воспитанник академии «Чертаново». На профессиональном уровне дебютировал в первенстве ПФЛ в сезоне 2014/15, сыграв 6 матчей. В сезоне 2017/18 вместе с командой стал победителем зоны ПФЛ «Запад» и следующие два сезона отыграл в ФНЛ.

Летом 2020 года, в составе группы из восьми «чертановцев», перешёл в «Крылья Советов», где в сезоне 2020/21 был одним из основных игроков. 8 апреля 2021 года стал автором победного гола в матче 1/4 финала Кубка России против московского «Динамо» (2:0). 21 апреля «Крылья» одержали победу в полуфинальном матче против «Ахмата», во второй раз в истории выйдя в финал Кубка России.

2 октября 2021 года забил первый гол в премьер-лиге в ворота московского «Динамо» (0:1).

20 ноября 2021 года  опубликовал рейтинг «спринтеров» сыгравших без замен не менее 10 матчей стартовой части европейских чемпионатов (кроме чемпионатов топ-5), где Ежов занял третью строчку.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные России до 17 и до 19 лет. Принимал участие в отборе к чемпионату Европы 2014 (до 17 лет) и отборе к чемпионату Европы 2016 (до 19 лет).

25 октября 2021 года вошёл в расширенный список сборной России на матчи с Хорватией и Кипром, но на сборы не приглашён.

7 сентября 2022 повторно включён в расширенный список сборной России, а 15 сентября вызван на учебно-тренировочный сбор сборной России и товарищеский матч со сборной Киргизии. 24 сентября дебютировал за национальную сборную России в товарищеском матче со сборной Киргизии.

Матчи за национальную сборную

Достижения 
 «Чертаново»
 Победитель первенства ПФЛ (зона «Запад»): 2017/18

 «Крылья Советов»
 Победитель первенства ФНЛ: 2020/21
 Финалист Кубка России: 2020/21

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Чертаново»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки сборной России по футболу